Percy Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Percy Creek, Northumberland County, vattendrag i Ontario, 
 Percy Creek, Sudbury District, vattendrag i Ontario, 
 Percy Creek (Indian Arm), vattendrag i British Columbia,  
 Percy Creek (biflöde till Slocan River), vattendrag i British Columbia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar